Осетровка или Осётровка — название географических объектов.

 Осетровка — село в Верхнемамонском районе Воронежской области России.
 Осетровка — село в Очаковском районе Николаевской области Украины.
 Осётровка — река в Кировской области России, приток Вятки.

См. также